

Sigle 

Le sigle ou acronyme SIMA peut signifier :
 Salon international du machinisme agricole, un salon français réservé aux professionnels de l'agriculture ,
 , au Pérou.

Sciences et techniques 
 Sima est un terme obsolète qui désignait la couche inférieure de la croûte terrestre.
 Sima est un synonyme de Tetraponera, un genre d'insectes hyménoptères, de la famille des Formicidés.

Sciences humaines et sociales 
 Dans l'architecture grecque antique, un sima est l'équivalent d'un chéneau.
 En espagnol, le mot sima peut se traduire par « aven ».

Culture et société 
 Le sima est une boisson finlandaise analogue à l'hydromel.

Anthroponyme

Prénom 
 Sima est un prénom féminin hindou.

Patronyme 

 Sima Guang (1019-1086), un historien chinois ;
 Sima Qian (145-86 ), un historien chinois ;
 Sima Xiangru (179-117 ), un poète chinois ;
 Sima Yan, un empereur chinois ;
 Sima Yi (179-251), un stratège chinois ;
 André Sima (), un photographe hongrois ;
 Gabriele Sima (1955-2016), une chanteuse lyrique autrichienne ;
 Josef Šíma, (1905-1983), un joueur de football tchécoslovaque ;
 Joseph Sima (1891-1971), un peintre français d'origine tchèque.
 Michel Sima (1912-1987), sculpteur, photographe, céramiste et graveur polonais, membre de la nouvelle École de Paris, survivant d'Auschwitz.

Pseudonyme 
 Michel Sima, né Michał Smajewski (1912-1987), est un sculpteur et photographe polonais ayant vécu et travaillé en France.

Toponyme

Burkina Faso 
 Sima, une localité ;

Comores 
 Sima, une ville de l'île d'Anjouan ;
 Sima, un village de la commune de Djoumoichongo dans l'île de Grande Comore ;
 Sima ou Sima Oichili, un village de la commune de Oichili ya Djou dans l'île de Grande Comore ;

Espagne 
 Sima de los Huesos, l'un des trois gisements du site préhistorique d'Atapuerca ;

Hongrie 
 Sima, une commune du Borsod-Abaúj-Zemplén.